Ksenofontov je priimek več oseb:
 Aleksander Sergejevič Ksenofontov, sovjetski general
 Oleksandr Ksenofontov, ukrajinski glasbenik

Ruski priimki